Saint-Germain-des-Prés peut désigner :

Toponyme 

 Le quartier Saint-Germain-des-Prés, dans l'actuel  de Paris, et dans ce quartier :
 l'ancienne abbaye de Saint-Germain-des-Prés, aujourd’hui église paroissiale ;
 la station de métro Saint-Germain-des-Prés.
 Saint-Germain-des-Prés, commune française de la Dordogne.
 Saint-Germain-des-Prés, commune française du Loiret.
 Saint-Germain-des-Prés, commune française de Maine-et-Loire.
 Saint-Germain-des-Prés, commune française du Tarn.
 Saint-Germain-des-Prés, ancienne commune française d'Ille-et-Vilaine, rattachée à  Lohéac en 1845

Cinéma 
 Saint-Germain-des-Prés, film d'Orson Welles
 Le Saint-Germain-des-Prés, salle de cinéma parisienne située dans le quartier éponyme.

Poésie 
 Les éditions Saint-Germain-des-Prés.

Titres

Voir aussi